Businger ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Businger (1839–1909), Schweizer Politiker
 Franz Joseph Businger (1767–1850), Schweizer Politiker
 Toni Businger (1934–2019), Schweizer Bühnenbildner und Kostümbildner